Промисан (препарат) 
Промисан (муниципалитет)